Шлибен:

 Шлибен — город в Германии, в земле Бранденбург.
 Любой из представителей дворянского рода Шлибенов:
 Шлибен, Карл Леопольд фон (1723—1788) — прусский военный министр в 1769—1772 годах
 Шлибен, Фридерика фон (1757—1827), его дочь